SFRF kan avse:

 SFRF – en organisation grundat 1957 öppen för alla sverigefinnar, se Sverigefinska Riksförbundet
 SFRF – tidigare namn på en politiskt och religiöst obunden svensk intresseorganisation för pensionärer numera SPF Seniorerna, se Sveriges Folkpensionärers Riksförbund